Gornja Bela Reka est un toponyme qui peut désigner :
 Gornja Bela Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor ;
 Gornja Bela Reka, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.